

Toponymie 
Umurbey est un toponyme représenté en Turquie.
 Umurbey, localité du district de Gemlik, province de Bursa.
 Umurbey, quartier de Konak, province d'İzmir.

Anthroponymie 
 Umur Bey, émir d'Aydin au .